Giovanni de Luna – nobile spagnolo
 Giovanni De Luna – storico italiano
 Giovanni Salzano de Luna – generale italiano